Le terme Bigniba peut se référer à:

Toponymes
Rivière Bigniba, un affluent de la rivière Kâwâcebîyak, coulant dans les régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue (dans Senneterre (ville)) et du Nord-du-Québec (municipalité de Eeyou Istchee Baie-James), au Québec, au Canada.
Lac Bigniba, un plan d’eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.